é um filme de anime lançado em 2012, dirigido por Hideaki Anno e o terceiro de quatro filmes da série Rebuild of Evangelion. Comunicados iniciais à imprensa sobre o novo filme da série anunciou que a terceira e a quarta parte seriam a metade do comprimento e apresentados em conjunto. No dia 1 de janeiro de 2012, o site oficial Evangelion revelou que os filmes seriam lançados separadamente.

O título provisório em japonês foi  com a prévia incluída no final de Rebuild of Evangelion 2.0, o Kyu foi substituído com a pronuncia idêntica da letra "Q", seguida do subtítulo "Quickening", que tem o mesmo significado de "Rush", com a nuance adicional dos primeiros movimentos de uma criança em gestação (Além disso, no Japão, a escolha estilística de substituir o "Q" pelo kanji 急 não é incomum). O título completo internacional You Can (Not) Redo foi anunciado em 12 de novembro de 2012.

Foi seguido por Evangelion: 3.0+1.0, lançado no Japão em 8 de março de 2021.

Enredo 
Quatorze anos após o Terceiro Impacto, Asuka Langley Shikinami e Mari Ilustre Makinami, pilotando as Unidades-02 e 08, recuperam um contêiner na órbita da Terra contendo a Unidade-01 e seu piloto Shinji Ikari. Quando Asuka agarra o contêiner com seu EVA, ele libera drones de ataque. A Unidade- 01 desperta e destrói os drones, então desativa e desce de volta para a Terra. Kaworu Nagisa observa e diz que está esperando por Shinji.

Resgatado da Unidade-01, Shinji é equipado com uma gargantilha explosiva e enviado para se encontrar com a Capitã Misato Katsuragi, que agora lidera a WILLE, uma organização encarregada de destruir a NERV. Conforme mais drones atacam, Misato lança a nave Wunder, energizada pela Unidade-01, para destruí-los. Ela avisa que Shinji será morto se ele pilotar qualquer unidade Evangelion por ter causado o Terceiro Impacto, que também impediu o envelhecimento dos outros pilotos. A outra ocupante da Unidade 01, Rei Ayanami, nunca foi encontrada.

Uma unidade Evangelion, Mark.09, intercepta a Wunder. Ouvindo a voz de Rei, Shinji escapa com a unidade. Rei o leva para as ruínas da sede da NERV. Gendo Ikari, pai de Shinji e líder da NERV, informa que ele deve pilotar um novo Evangelion, a Unidade 13, com Kaworu. Shinji faz amizade com Kaworu enquanto eles praticam duetos de piano juntos, mas descobre que Rei é incapaz de se lembrar de nada e apenas segue as ordens de Gendo. Kaworu mostra a Shinji as ruínas de Tóquio-3, explicando que o despertar da Unidade-01 causou o Terceiro Impacto. Ele também revela que Gendo planeja forçar a evolução da humanidade desencadeando uma extinção em massa, removendo a individualidade dos seres humanos e se reunindo com sua falecida esposa Yui Ayanami.

O assistente de Gendo, Kozo Fuyutsuki, convida Shinji para jogar shogi e revela que a alma de Yui está dentro da Unidade-01 como sistema de controle. Rei é um dos vários clones da mãe de Shinji, e a que o resgatou é apenas o mais recente. Shinji está perturbado com isso. Kaworu remove a gargantilha de Shinji e põe em si mesmo para ganhar sua confiança.

Shinji e Kaworu pilotam a Unidade-13 em sua missão de usar as Lanças de Cassius e Longinus, duas armas antigas, para desfazer o Terceiro Impacto; Rei segue no Mark.09. Quando a Unidade-13 chega ao corpo da forma de vida alienígena Lilith, Kaworu percebe que as lanças não são o que ele esperava. Kaworu, Asuka e Mari tentam parar Shinji, mas este último remove as lanças. Por ordem de Gendo, Mark.09 decapita Mark.06 para liberar o Décimo Segundo Anjo, que é absorvido pela Unidade-13.

A Unidade-13 desperta e sobe ao céu, iniciando outro cataclismo, o Quarto Impacto. Kaworu revela que, como o primeiro anjo, ele agora foi "rebaixado" ao décimo terceiro. Rei perde o controle do Mark.09, que embarca sozinho na Wunder na tentativa de assumir o controle da nave. Rei ejeta de sua unidade e Asuka explode sua própria unidade para destruir Mark.09. Para impedir o Quarto Impacto, Mari ejeta a cabine de Shinji da Unidade-13, enquanto Kaworu apunhala a unidade com as lanças e permite que a gargantilha o mate, para horror de Shinji. Resgatando Shinji da cabine, Asuka o instrui sobre como fugir de seus problemas antes de arrastá-lo pelos restos de Tóquio-3, com Rei seguindo.

Ligações exteriores 
 

Neon Genesis Evangelion
Filmes de anime
Filmes do Japão de 2012
Filmes em língua japonesa
Animes de 2012
Filmes em produção
Filmes de ficção científica da década de 2010
Filmes dirigidos por Hideaki Anno